Op de Australian Open 2003 speelden de vrouwen en mannen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 13 tot en met 26 januari 2003.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigers Daniela Hantuchová (Slowakije) en Kevin Ullyett (Zimbabwe) waren als vijfde geplaatst – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden verslagen door de latere winnaars. Het eerste reekshoofd, Janette Husárová met Maks Mirni, sneuvelde al in de eerste ronde.

Het ongeplaatste duo Martina Navrátilová en Leander Paes, dat met een wildcard tot het toernooi was toegelaten, wist zich voor de finale te plaatsen, door onder meer de geplaatste teams Jelena Lichovtseva / Mark Knowles (3) en Daniela Hantuchová / Kevin Ullyett (5) te verslaan. In de eindstrijd troffen zij het eveneens ongeplaatste koppel Eléni Daniilídou en Todd Woodbridge, dat onder meer Lisa Raymond / Mike Bryan (2) en Rennae Stubbs / Donald Johnson (4) naar huis had gestuurd. De finale werd in twee sets beslist, in het voordeel van Navrátilová en Paes. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Navrátilová had daarnaast al zeven grandslamtitels in het gemengd dubbelspel met andere partners; Paes een. Voor Navrátilová betekende deze titel dat zij alle vier grandslamtoernooien in het gemengd dubbelspel ten minste eenmaal had gewonnen. Met deze titel was zij na Doris Hart en Margaret Smith-Court de derde vrouw die alle vier grandslamtoernooien in het enkelspel, vrouwendubbelspel en gemengd dubbelspel ten minste eenmaal had gewonnen.

De Belgische Els Callens speelde samen met Robbie Koenig (Zuid-Afrika) – zij bereikten de kwartfinale. De Nederlandse Kristie Boogert speelde samen met Canadees Daniel Nestor – zij bereikten de tweede ronde. Caroline Vis (Nederland) en partner Michael Hill (Australië) kwamen niet voorbij de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema Australian Open

Australian Open
ITF-toernooi in 2003